В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Дьюи ():
 округ Дьюи — штат Оклахома.
 округ Дьюи — штат Южная Дакота.